Litouws basketbalteam (mannen)
 Litouws basketbalteam (vrouwen)